Adamastor (mitologia) — gigante baseado na mitologia greco-romana, referido por Luís de Camões n'Os Lusíadas 
NRP Adamastor — cruzador português, importante na Revolução de 5 de Outubro de 1910
Angolatitan adamastor — espécie de dinossauro descoberto em Angola

Desambiguações de literatura